Дени́с Никола́евич Симачёв (12 июня 1974, Москва, СССР) — российский модельер и художник, телеведущий. Лауреат российских и международных конкурсов в области моды.

Биография 
Денис Симачёв родился 12 июня 1974 года в Москве, в семье военных. С 1988 года учился в Колледже искусств и графического дизайна в Москве. В 1991 году Денис поступает в Академию «Pivot Point» в Испании. С 1994 по 1995 год он учится в Студии Юрия Грымова, где получает диплом специалиста по рекламе. Параллельно, в 1994 году, Симачёв поступает в Московскую государственную текстильную академию, которую заканчивает в 1999 году и получает диплом по специальности «Дизайн одежды и обуви».

В 1999 году Денис получает свои первые награды в качестве модельера. Первую он получает на международной выставке обуви «MosShoes». В этом же году Симачёв занимает первое место на конкурсе молодых дизайнеров «Шаг в будущее», получает премии на конкурсе «Молодёжный подиум» в Москве и выходит в финал конкурса «Smirnoff International Fashion Awards» в Гонконге, где выставляет свою коллекцию «Квазибудущная Вечность».

В 2001 году Денис открывает собственную компанию «Denis Simachёv», а в 2002 году уже состоялся первый показ коллекции в рамках «Fashion Week Pret-a-porter».

В 2006 году открылся первый монобрендовый бутик «Denis Simachёv» в Москве, в Столешниковом переулке.

17 апреля 2007 года, в качестве совладельца, открыл в Москве Denis Simachëv shop & bar.

В 2007 году Денис сотрудничает со спортивными компаниями (в частности Atom Racing) и участвует в разработке дизайна для сноуборда Atom DSS.

В 2009 году первый показ всей коллекции «Denis Simachёv» в Москве.

Денис Симачёв некоторое время был соведущим ночного эфира Первого канала в рамках телепроекта Городские пижоны. В августе 2011 года Симачёв вёл программу Модный приговор.

Коллекции Дениса ежегодно демонстрируются на Неделе моды в Милане. Дизайнер делает акцент на советскую символику и русские национальные мотивы.

Награды 
 1999 год — «MosShoes», номинация «Авангард», награда (Москва)
 1999 год — «Шаг в будущее», первое место
 1999 год — «Молодёжный подиум», премия (Москва)
 1999 год — «Smirnoff International Fashion Awards», финалист (Гонконг)
 2005 год — Премия Астра в номинациях «Дизайнер года», «Дизайнер мужской одежды» (Москва)
 2006 год — «Лучший дизайнер года», по версии журнала «GQ»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт denissimachev.co.uk 
 Официальный блог Denis Simachev Shop&Bar

Модельеры по алфавиту
Модельеры России
Выпускники Московского государственного текстильного университета имени А. Н. Косыгина
Телеведущие Первого канала